Cunitz peut désigner :
 Maria Cunitz, une astronome silésienne
 Cunitz un cratère sur Vénus qui porte son nom
 Édouard Cunitz (1812-1886), théologien protestant français